Blood on the Bricks – album degli Iron City Houserockers del 1981
 Blood on the Bricks – album di Aldo Nova del 1991
 Blood on the Bricks – singolo di Aldo Nova del 1991, dall'album omonimo